Land of the Lost, che in lingua inglese significa la terra dei perduti, può riferirsi:

Cinema
Land of The Lost – film del 2009 diretto da Brad Silberling, rifacimento della serie originale del 1974

Televisione
La valle dei dinosauri (Land of the Lost) – serie televisiva del 1974
Dinosauri tra noi (Land of the Lost) – serie televisiva del 1991 rifacimento della precedente

Musica
Land of the Lost – album del 1984 dei The Freeze
Land of the Lost – album del 1986 dei Wipers